Mowgli è un personaggio immaginario creato da Rudyard Kipling, apparso per la prima volta nel 1893.

Cinema
 Maugli (Маугли) – film d'animazione del 1973 diretto da Roman Davydov
 Mowgli - Il libro della giungla (Rudyard Kipling's The Jungle Book) – film del 1994 diretto da Stephen Sommers
 Mowgli e il libro della giungla (The Jungle Book: Mowgli's Story) – film del 1998 diretto da Nick Marck
 Mowgli - Il figlio della giungla (Mowgli) – film del 2018 diretto da Andy Serkis

Musica
 The Mowgli's – gruppo musicale statunitense fondato nel 2010
 Mowgli – album del 2018 del rapper Tedua

Televisione
 Mowgli, il libro della giungla – serie televisiva del 1998

Varie
 SITAR GY-90 Mowgli – aeromobile francese